Forum Traiani steht für
 Forum Traiani, Trajansforum in Rom 
 Titularbistum Forum Traiani, in Sardinien